Kingsburg può riferirsi a:
Kingsburg – città della California (Stati Uniti)
Kingsburg – località della Nuova Scozia (Canada)
Kingsburg – gioco da tavolo in stile tedesco di Andrea Chiarvesio e Luca Iennaco